Змагання з санного спорту серед чоловіків на одиночних санях на зимових Олімпійських іграх 2018 пройшли 10 та 11 лютого.

Призери

Розклад 
Місцевий час (UTC+9)

Результати 
Переможець визначився за результатами чотирьох заїздів, розбитих на два дні.

Примітки

Посилання 
 Результати на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор 
 Олімпійський турнір на офіційному сайті Міжнародної федерації санного спорту (FIS)